Cahier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Cahier (1927–2008), französischer Sportjournalist und -fotograf
 Bon-Claude Cahier de Gerville (1751–1796), französischer Politiker
 Louis Gilbert Cahier (1762–1832), französischer Anwalt und hoher Beamter
 Mme. Charles Cahier (1870–1951), US-amerikanische, später schwedische Opernsängerin (Mezzosopran und Alt)

Cahier steht für:

 Cahier (Zeitschrift), Titel einer vierteljährlich erscheinenden Publikation über Ausstellungen zeitgenössischer Kunst